Francesco De Maestri (1826-1867) – militare italiano
 Lazzaro De Maestri (1840-1910) – pittore italiano
 Riccardo De Maestri (1921-1999) – ingegnere e architetto italiano